TMAP est un sigle pouvant signifier :
TMap, Test Managment Approach
Texas Medication Algorithm Project
Teenage Magazine Arbitration Panel 
Traffic Management And Parking
…